Josep Alsina i Bofill (Palafrugell, 1904 – Calella de Palafrugell, 1993) metge català
 Josep Alsina i Casas, conegut com a Agustí de Montclar (Montclar d'Urgell, 1907 – Barcelona, 1936), frare predicador caputxí i poeta català
 Josep Alsina i Clota (Ripoll, 1923 - Barcelona, 1993) hel·lenista català
 Josep Alsina i Gebellí (Barcelona, 1917 - Reus, segle XX) escriptor i pedagog català
 Josep Alsina Calvés (Vicepresident de Somatemps)